Slachterij - bedrijf dat dieren slacht voor de handel
 Gemeentelijk Slachthuis (Maastricht) - voormalig slachthuis in Maastricht
 Gemeenteslachtplaats Utrecht - voormalig openbaar slachthuis in Utrecht
 Slachthuis van Anderlecht - slachthuis in Brussel
 Slachthuis (Haarlem) - voormalig openbaar slachthuis in Haarlem
 Slachthuis (Stadskanaal) - monumentaal pand in Stadskanaal
 Slachthuis Venlo - gemeentelijk monument in Venlo

 Slachthuisbrug (Amsterdam) - brug in Amsterdam
 Slachthuisbrug (Den Haag) - brug in Den Haag
 Slachthuisbrug (Gent) - brug in Gent
 Slachthuiswijk (Haarlem) - wijk in Haarlem

 Slachthuis (hoorspel) - hoorspel van Sławomir Mrożek
 Slachthuis vijf - boek van Kurt Vonnegut